Il singolare del torneo di tennis Challenger Lugano 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Albert Montañés che ha battuto in finale Flávio Saretta 7-5, 64-7, 7-65.

Teste di serie 

 Potito Starace (quarti di finale)
 Nicolás Almagro (secondo turno)
 Jiří Vaněk (quarti di finale)
 Álex Calatrava (secondo turno)

 Alessio Di Mauro (primo turno)
 Albert Montañés (Campione)
 Florent Serra (semifinali)
 Ivo Minář (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Lugano 2005